Чемпіонат Німеччини з хокею 2015 — 98-ий чемпіонат Німеччини з хокею, чемпіоном Німеччини усьоме став клуб «Адлер Мангейм».

Регламент 
14 клубів зіграють у чотири кола та проведуть у регулярному чемпіонаті 52 матча. Перша шістка команд кваліфікується безпосередньо в чвертьфінал плей-оф, команди що займають 7-10 місця, розіграють ще дві путівки до плей-оф.

Регулярний сезон 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, В = перемоги, ВО = перемога в овертаймі або по булітах, ПО = поразки в овертаймі або по булітах, П = поразки,  Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Згідно регламенту за перемогу - 3 очка, за перемогу у овертаймі та по булітах - 2 очка, поразка в овертаймі та по булітах - 1 очко, поразка - 0 очок.

Результати

1 - 26 тури

27 - 52 тури

Плей-оф (кваліфікація) 
Матчі проходили: 4, 6 та 8 березня 2015 року.

Бомбардири

Воротар 
Найкращим воротарем став голкіпер Ніклас Тройтле з «Ред Булл».

Плей-оф

Чвертьфінали 
Матчі пройшли: 11, 13, 15, 17, 20, 22 та 24 березня 2015 року.

Півфінали 
Матчі пройшли: 27, 29, 31 березня, 2 та 4 квітня 2015 року.

Фінал 
Матчі пройшли: 10, 12, 14, 17, 19 та 22 квітня 2015 року.

Склад чемпіонів 
Адлер Мангейм:
 Воротарі: Денніс Ендрас, Філіп Лер, Юрій Цифзер
 Захисники: Сінан Акдаг, Домінік Біттнер, Крістофер Фішер, Куртіс Фостер, Нікола Гоч, Боббі Реймонд, Деніс Ройль, Денні Річмонд, Стів Вагнер
 Нападники: Александер Аккерманн, Ронні Арендт, Мартін Бугвайзер, Йохен Гехт, Мірко Геффлін, Кай Госпельт, Андре Джордей, Маркус Кінк, Франк Мауер, Глен Метрополіт, Маттіас Плахта, Джон Реолт, Джеймі Тардіф, Крістоф Улльманн, Брендон Іп
 Тренери: Джефф Ворд — гол. тренер, Джей Ліч — пом. гол. тренера, Крейг Вуудкрофт — пом. гол. тренера

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт Німецької хокейної ліги 
 Плей-оф 

Чемпіонат Німеччини з хокею
Німеччина
Німеччина
2014 у Німеччині
2015 у Німеччині
2014 у німецькому спорті
2015 у німецькому спорті